

Sigle in medicina 
 Implantable cardioverter-defibrillator – defibrillatore cardiaco impiantabile
 International Classification of Diseases – classificazione internazionale delle malattie o classificazione ICD
 Impulse control disorder – disturbo del controllo degli impulsi

Codici 
 ICD – codice vettore ICAO di Icaro Air